Gemelliporidra är ett släkte av mossdjur. Gemelliporidra ingår i familjen Hippaliosinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Gemelliporidra